Regionala Futsalligan 2021/2022 är högsta ligan i futsal för damer.

Norrland

Poängtabell

Resultattabell

Svealand

Poängtabell

Resultattabell

Götaland

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler
Hittarps IK mot Djurgårdens IF

Rågsveds IF mot Betsele IF

IFK Åkullsjön mot Gais

Borås AIK mot Örebro FC

Semifinaler
Örebro FC mot Gais

Rågsveds IF mot Djurgårdens IF

Final

Källor
Svenskfotboll.se - Norrland
Svenskfotboll.se - Svealand
Svenskfotboll.se - Götaland
Svenskfotboll.se - Slutspel

Futsal i Sverige
Sport i Sverige 2021
Sport i Sverige 2022